Eddie Robinson (1796-1857), politico statunitense del Maine
Eddie Robinson (n. 1920), giocatore di baseball statunitense
Eddie Robinson (n. 1978), calciatore statunitense
Eddie B. Robinson jr. (n. 1976), cestista statunitense
Edward Robinson, teologo statunitense studioso della Bibbia, fondatore della moderna Palestinologia